Рози Варт (, ; настоящее имя и фамилия Нварт Манвелян; 23 ноября 1923, Стамбул — 14 января 2012, Париж) — французская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 23 ноября 1923 года в Стамбуле в армянской семье. Вскоре после рождения девочки семейство переезжает во Францию, — здесь Нварт окончила актерскую студию Жана Вилара, дебютировав на театральной сцене в 1946 году. Рози Варт сыграла множество ролей в парижских театрах в спектаклях по произведениям Федерико Гарсиа Лорки, Нила Саймона, Рассина, Альфонсо Лето. С 1971 года была актрисой знаменитого театра «Комеди Франсез».

Дебют в кино состоялся в 1948 году, в фильме режиссёра Анри-Жоржа Клузо «Манон». За свою кинематографическую карьеру актриса сыграла множество удачных ролей. С 1985 по 1993 годы Рози Варт снималась в известном во Франции сериале Maguy (7 сезонов, 333 серии), выходившего в эфир на телеканале Antenne 2 (France 2). За своё участие в сериале актриса была удостоена в 1987 году премии «7 d’Or Night» .

Помимо ролей в кино, Рози Варт записала несколько песен. Вместе с группой известных французских артистов участвовала в исполнении песни «Pour toi Arménie» (фр. — «Для тебя, Армения»), написанной в 1989 году Шарлем Азнавуром и Жоржем Гарваренцом. Песня, записанная с целью помочь пострадавшим от Спитакского землетрясения 1988 года, попала в книгу рекордов Гиннесса, так как заняла первое место в чарте синглов с первой же недели.

Рози Варт скончалась 14 января 2012 года, об этом сообщил её супруг, французский режиссёр и сценарист Пьер Бадель.

Семья 
 Муж Пьер Бадель

Награды 
 1987: премия «7 d’Or Night»
 1998: Офицер Ордена Почётного легиона

Фильмография 
 1948 : Manon
 1949 : :fr:Vendetta en Camargue
 1951 : Trois femmes
 1952 : Lettre ouverte
 1952 : :fr:Minuit quai de Bercy
 1953 : Мужчины думают только об этом
 1953 : Virgile
 1953 : :fr:À nous deux, Paris !
 1954 : :fr:Casse-cou Mademoiselle
 1954 : Французский канкан
 1955 : :fr:Les assassins du Dimanche
 1955 : :fr:Gueule d'ange
 1956 : Pardonnez nos offenses
 1958 : :fr:En légitime défense
 1958 : :fr:Le Petit Prof
 1960 : Fortunat
 1960 : :fr:Le Gigolo 1961 : :fr:Le Tracassin 1961 : :fr:L'Amour à vingt ans 1962 : Вендетта 1963 : :fr:Suzanne et le cambrioleur 1964 : :fr:Un monsieur de compagnie 1964 : Анжелика — маркиза ангелов 1965 : Thomas l’imposteur 1965 : :fr:Les sultans 1966 : :fr:Trois enfants dans le désordre 1966 : Поездка отца 1968 : :fr:Salut Berthe 1969 : :fr:La Honte de la famille 1969 : Мой дядя Бенжамен 1969 : :fr:Le Pistonné 1970 : :fr:Daisy Town 1971 : :fr:Le Viager 1972 : :fr:Le Bar de la fourche 1972 : Хорошенькое дельце 1973 : :fr:La grande nouba 1974 : Страх над городом — Жермен Дуазон
 1977 : :fr:La Ballade des Dalton 1978 : Сбежавшая любовь 1980 : :fr:T'inquiète pas, ça se soigne 1982 : :fr:Le Braconnier de Dieu 1982 : Rock and Torah / Le Préféré 1982 : Le Bourgeois gentilhomme 1983 : :fr:Garçon ! 1984 : Весёлая Пасха 1984 : Monsieur de Pourceaugnac 1986 : :fr:Chère canaille''

Примечания 

Комики Франции